Соревнования в десятиборье среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро прошли 17—18 августа на Олимпийском стадионе.

На старт вышли 32 легкоатлета из 21 страны. Действующий чемпион и рекордсмен мира Эштон Итон из США завоевал второе подряд олимпийское золото, повторив рекорд Игр (8893 очка). Ранее в Рио-де-Жанейро успешно выступила его жена, канадка Брианна Тейсен-Итон, ставшая третьей в женском семиборье. Серебро завоевал представитель Франции Кевин Майер, установивший новый национальный рекорд. Предыдущее достижение он улучшил на 260 очков. Его результат, 8834 очка, стал самым высоким в истории для спортсменов, занявших второе место.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Призёры

Расписание 

Время местное (UTC-3)

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ